

Geografia 
 Gilroy – la più meridionale delle città della contea di Santa Clara, in California, Stati Uniti d'America

Persone 
 Bernard Michael Gilroy (1956) – economista e docente statunitense
 Dan Gilroy (1959) – sceneggiatore e regista statunitense
 Frank D. Gilroy (1925-2015) – autore e regista statunitense 
 Freddie Gilroy (1936-2016) – pugile britannico
 John Gilroy (1959) – montatore statunitense
 John Gilroy (1898-1985) – artista e illustratore inglese
 Norman Thomas Gilroy (1896-1977) – cardinale e arcivescovo cattolico australiano
 Paul Gilroy (1956) – sociologo britannico

 Thomas Francis Gilroy (1840-1911) – politico irlandese 
 Tony Gilroy (1956) – sceneggiatore e regista statunitense